Абрамов, Иван:
 Абрамов, Иван Васильевич (1916—2002) — советский писатель.
 Абрамов, Иван Дмитриевич (1917—1979) — советский живописец.
 
 Абрамов, Иван Ильич (1915—1982) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, лауреат Ленинской премии.
 Абрамов, Иван Кириллович (1910—1942?) — советский государственный деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Абрамов, Иван Михайлович (1955—2008) — белорусский учёный-экономист, доктор наук.